Балыкеси́р ():

 Балыкесир — город в Северо-Западной Турции, недалеко от Мраморного моря. Административный центр ила Балыкесир.
 Балыкесир — ил на западе Турции.